Анто́н Бело́в:
 Белов, Антон Алексеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Белов, Антон Сергеевич (род. 1986) — российский хоккеист.